

Sigle 
 Logical volume manager – gestore logico dei volumi, software di gestione dei dischi

Codici 
 LVM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Mission Field di Livingston (Montana) (Stati Uniti d'America)